Els pteridòfits (Pteridophyta, gr. "pterídos", ala, ploma i "phytón", planta) són les plantes vasculars (amb xilema i floema) que es dispersen per espores. Com que els pteridòfits no produeixen ni flors ni llavors, de vegades se'ls denomina criptògames, el que significa que els seus mitjans de reproducció estan ocults.

Les falgueres (Polypodiopsida), les cues de cavall (Equisetopsida, sovint tractades com a falgueres) i els licopodis (Lycopodiopsida) són pteridòfits. Tanmateix, no formen un grup monofilètic perquè les falgueres i les cues de cavall estan més relacionades amb les plantes amb llavors (Spermatophyta) que amb els licopodis.

"Pteridophyta" ja no és un tàxon àmpliament acceptat, però el terme pteridòfit es manté en el llenguatge comú, igual que la pteridologia i els pteridòlegs com a ciència i el seus practicants, respectivament. Les falgueres i els licopodis comparteixen un cicle de vida i sovint són tractats o estudiats col·lectivament, per exemple per l'Associació Internacional de Pteridòlegs i el Grup de Filogènia de Pteridòfits.

Característiques 
Els pteridòfits (falgueres i licòfits) són plantes vasculars amb espores lliures que tenen un cicle de vida amb fases alternants de gametòfits i esporòfits de vida lliure que són independents en la maduresa. El cos de l'esporòfit està ben diferenciat en arrels, tija i fulles. El sistema radicular és sempre adventici. La tija és subterrània o aèria. Les fulles poden ser microfil·les o megàfil·les. Les seves altres característiques comunes inclouen apomorfies de plantes vasculars (per exemple, teixit vascular) i plesiomorfies d'embriòfits (per exemple, dispersió d'espores i absència de llavors).

Filogènia 
El següent cladograma mostra les relacion filogenètiques dels traqueòfits o plantes vasculars. Noteu com el licopodiòfits i els polipodiòfits (que junts formen el pteridòfits) estan relativament lluny en aquest esquema:
The classification was based on a consensus phylogeny, shown below to the level of order.

Taxonomia 
Els pteridòfits consisteixen en dues classes independents però relacionades, la nomenclatura de les quals ha anat variant. El sistema presentat pel Pteridophyte Phylogeny Group el 2016 (PPG I), és:

Classe Lycopodiopsida Bartl. – licopodis
 Ordre Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl
 Ordre Isoetales Prantl
 Ordre Selaginellales Prantl
Classe Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm. – falgueres
 Subclasse Equisetidae Warm.
 Ordre Equisetales DC. ex Bercht. & J.Presl – cues de cavall (1 sol gènere, Equisetum)
 Subclasse Ophioglossidae Klinge
 Ordre Psilotales Prant
 Ordre Ophioglossales Link
 Subclasse Marattiidae Klinge
 Ordre Marattiales Link
 Subclasse Polypodiidae Cronquist, Takht. & W.Zimm.
 Ordre Osmundales Link
 Ordre Hymenophyllales A.B.Frank
 Ordre Gleicheniales Schimp
 Ordre Schizaeales Schimp.
 Ordre Salviniales Link
 Ordre Cyatheales A.B.Frank
 Ordre Polypodiales Link

A més d'aquests grups actuals, existeixen molts grups de pteridòfits ara extints coneguts només pels seus fòssils: Rhyniopsida, Zosterophyllopsida, Trimerophytopsida, Lepidodendrales i Progymnospermopsida.

Sembla que les plantes amb llavors van sorgir a partir dels trimerofitòpsids. Per tant, els pteridòfits no formen un clade sinó una agrupació parafilètica.

Referències 

 
Antics tàxons parafilètics